Jorge Newbery puede hacer referencia a:

Jorge Newbery, aviador, deportista, funcionario, ingeniero y hombre de ciencia argentino.

Homenajes a Jorge Newbery 
Aeroparque Jorge Newbery, aeropuerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Premios Jorge Newbery, premios entregados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los deportistas más destacados del año.

Avenidas 
 Avenida Jorge Newbery, avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 Avenida Jorge Newbery, avenida de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, en la cual se sitúa el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.
 Avenida Jorge Newbery, avenida de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Barrios 
Barrio Jorge Newbery, barrio de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Barrio Jorge Newbery, barrio de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba.
Barrio Jorge Newbery, barrio de la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero.

Clubes 
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Laprida, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Maipú, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Salliqueló, provincia de Buenos Aires.
Club Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Ucacha, provincia de Córdoba.
Club Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Club Jorge Newbery, club de básquetbol argentino de la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero.
Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Buchardo, provincia de Córdoba.
Club Social y Atlético Jorge Newbery, club argentino de fútbol de la ciudad de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Club Social y Deportivo Jorge Newbery, club argentino de futsal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.